Wettstein se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Fritz Wettstein
 Richard Wettstein